Авл Лици́ний Не́рва (): Авл Лициний Нерва — претор 166 года до н. э.
 Авл Лициний Нерва — претор 143 года до н. э.